Šárka è un nome proprio femminile ceco.
Può indicare anche:
Šárka, protagonista della leggenda ceca della Guerra delle vergini
Šárka, terzo poema sinfonico dell'opera Má vlast di Bedřich Smetana del 1875
Šárka, opera lirica di Leoš Janáček del 1887
Šárka, opera lirica di Zdeněk Fibich del 1896